Martirio di san Lorenzo – episodio della vita del santo
 Martirio di san Lorenzo – affresco di Beato Angelico conservato nella Cappella Niccolina a Città del Vaticano
 Martirio di san Lorenzo – opera di Tiziano conservata nella chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti a Venezia 
 Martirio di san Lorenzo o San Lorenzo sulla graticola – scultura di Gian Lorenzo Bernini conservata agli Uffizi a Firenze
Martirio di san Lorenzo – dipinto del Antonio Domenico Bamberini
Martirio di San Lorenzo – opera del Guercino
Martirio di San Lorenzo – opera di Pietro da Cortona
Martirio di san Lorenzo – opera di Antonio Campi

Pagine correlate 

San Lorenzo (disambigua)